Фетешти () — город в Румынии, в жудеце Яломица. Численность населения, по данным переписи 2011 года, составила 30217 человек.

История 
Поселение Фетешти впервые упоминается в 1528 году в документе, опубликованном правителем Валахии Раду Афумацким. В 1868 году Фетешти стал коммуной, в 1934 году - городом, а 61 год спустя, в 1995 году, он получил статус муниципалитета. Со временем Фетешти превратился в важный перекресток и промышленный центр.

Достопримечательности 
Железнодорожный мост короля Карла I, построенный в период с 1890 по 1895 годы, на линии, соединяющей Бухарест и Констанца.

Известные уроженцы 
Влад, Ион (1920-1992) — румынский скульптор.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Города Румынии
Яломица (жудец)